Никольское сельское поселение или муниципальное образование «Никольское»  — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Вилегодском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствовало административно-территориальной единице в Вилегодском районе — Никольский сельсовет.

Административный центр — деревня Никольск.

География 
Никольское сельское поселение находилось на северо-западе Вилегодского района, на западе Никольское сельское поселение граничило с Котласским районом Архангельской области, на юге — с Ильинским сельским поселением. Крупнейшие реки, протекающие по территории поселения, — это притоки Вычегды Виледь и Нижняя Лупья.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2004 году.

На территории поселения известны два чудских городища XI — XIII веков: Чабровское и Рязанское. В 1379 году был основан на Никольский приход. В 1380 году Никольский погост был пожалован Стефану Пермскому Дмитрием Донским. Согласно сотной и писцовой книгам 1586 года в вотчине пермских епископов на Виледи числилось одно село и 7 деревень. Сельцо (село), о котором упоминается в летописи, это — Никольское.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
ТОС «Надежда» в Никольске. Железнодорожная станция Виледь (Северная железная дорога)].

См. также 
 Список населённых пунктов Вилегодского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Никольского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах) 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» 
 О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области
 Никольское сельское поселение на Wikimapia 

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Вилегодского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году